Carlos Alcaraz besegrade Diego Schwartzman i finalen med 6–4, 6–2 och vann singeln vid Rio Open 2022. Alcaraz blev den yngsta vinnaren i en ATP 500-tävling sedan tävlingsserien bildades 2009.

Cristian Garín var regerande mästare från när tävlingen senast hölls 2020, men han förlorade mot Federico Coria i den första omgången.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Miomir Kecmanović
  Sebastián Báez
  Juan Ignacio Londero
  Daniel Elahi Galán

Lucky loser 
  Roberto Carballés Baena

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Singel
Rio Open – Singel